Qat puede referirse a:

 Qat, deidad en Melanesia. 
 Catha edulis, planta fanerógama.
 Catar, emirato de la Península del Golfo Pérsico, por sus siglas ISO.